Granulat (àrid). Tipus d'àrid no cohesionat provinent del matxucatge. Depenent del seu diàmetre rep diferents denominacions.
 Granulat (farmàcia).
 Granulat (orfebreria).